Pilsl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pilsl (* 1969), österreichischer Polizist, Landespolizeidirektor für Oberösterreich
 Leopold Pilsl (1918–2014), Pfarrer in Freyung